Tung Hu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Futou Hu, sjö, Hubei, 
 Chengdong Hu, sjö, Anhui, 

Robotskapade Kinaförgreningar